I 1500 m si sono tenuti il 18, 21 e 23 agosto 2009. Gli standard di qualificazione erano di 4:06.00 o 4:09.00.

Dettaglio orario

Risultati

Batterie 

Key: 

NR = National record, PB = Personal best, Q = qualification by place in heat, q = qualification by overall place, SB = Seasonal best

Semifinali 
In finale i primi 5 di ogni batteria e i migliori 2 tempi.

Finale

Note 

1500 metri femminili
1500 metri piani ai campionati del mondo di atletica leggera